Абилкадирова Айгерим Жанатовна (род. 2 февраля 1996 год, Акмола, Казахстан) — профессиональный спортсмен, фотомодель, актриса, первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане (2018). Чемпионка Азии по дзюдо (2011). 11-кратная чемпионка Республики Казахстан (2008—2018). Победитель и призёр ряда международных турниров.

Биография 
Айгерим Абилкадирова родилась 2 февраля 1996 г. Происходит из подрода Темеш рода куандык племени аргын.

Начала заниматься спортом (дзюдо) с 5 лет. С 2005 года участвовала в различных республиканских турнирах, становилась чемпионом и призером. С 2012 года начала представлять Казахстан на мировой арене в составе национальной сборной Казахстана по дзюдо. С 2018 года вошла в национальную сборную Казахстана по грэпплингу. В том же 2018 году стала первой и единственной чемпионкой мира из Казахстана в истории грэпплинга. В 2018 году начала пробовать себя в качестве модели и актрисы. Снялась в рекламном ролике печенья «Причуда», сыграла главную роль в казахстанском художественном фильме «Сезім Сыры» (Тайна чувства), в 2020 году снялась для мирового бренда «Garnier» в Праге. В 2019 году открыла показ моды дизайнера Лидии Исмагуловой, а также участвовала в различных фотосессиях, рекламных и музыкальных роликах.

Отец — Абилкадиров Жанат Сейлбекович, мать — Абилкадирова Гулим Кайдаровна.

Награды и премии 
Первая и единственная чемпионка мира по грэпплингу в Казахстане — 09.11.2018 г. Казахстан (Нур-Султан)

Чемпионка Азии по дзюдо — 2011 г. Ливан, Бейрут

11-кратная чемпионка Республики Казахстан в 2008—2018 гг.

Бронзовый призёр Кубка Европы — 2012 г. Чехия, Теплице

Серебряный призёр Кубка Европы — 2012 г. Румыния , Питешти

Бронзовый призёр чемпионата Азии — 2012 г. Китай, Ханьянь

Серебряный призёр Кубка Европы — 2013 г. Турция, Анталья

Победитель Международного турнира — 2013 г. Испания, Малага

Серебряный призёр чемпионата Азии — 2013 г. Тайвань, Тайбэй

Серебряный призёр чемпионата Азии — 2014 г. Гонконг

Победитель Международного турнира — 2014 г. Россия, Новосибирск

Чемпионат мира среди молодёжи — 5 место — 2015 г. ОАЭ, Абу-Даби

Бронзовый призёр Кубка Европы — 2016 г. Венгрия, Пакш

Чемпион Азии по грэпплингу — 2018 г. Кыргызстан, Бишкек

Чемпион Кубка Азии по дзюдо — 2018 г. Казахстан, Актау

Популярность 
В 2018 году после Чемпионата Мира по грэпплингу, который проходил впервые в Казахстане г. Нур-Султан (Астана) Айгерим Абилкадирова став первой и единственной чемпионкой мира по грэпплингу. А также Айгерим активно ведет в инстаграме свою страничку @ab_aigerimm с популизацией боевых и спортивных единоборств.

В 2018 году Айгерим была участницей в составе проекта «100 новых лиц Казахстана ». В 2019 году стала самой обаятельной дзюдоисткой Казахстана. А также 2019 году вошла в «»

Общественная деятельность 
Айгерим с 2019 года является членом  политической партии «Нур Отан».
 
 
 
 
 
 https://tengrinews.kz/allsports/10-samyih-krasivyih-sportsmenok-kazahstana-pokazali-smi-373800/ 
 https://www.sports.kz/news/noga-opuhla-i-ne-dvigalas-kazahstanka-o-pobede-na-chempionate-mira-po-grepplingu 
 https://24.kz/ru/tv-projects/olimp/item/287807-istoriya-kazakhstanskoj-dzyudoistki-ajgerim-abilkadirova-olimp
 https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/06/20/122610/ 
 https://100esim.ruh.kz/ru/bio/aigerim_abilkadirova 
 https://qazsporttv.kz/ru/videos/12699/
 https://neonomad.kz/chempionka-mira-iz-kazahstana-hochet-otkazatsya-ot-uchastiya-v-konkurse-krasoty/ 

Дзюдоисты Казахстана
Фотомодели Казахстана